Steve Jobs – imprenditore e informatico statunitense
.jobs – dominio di primo livello generico
Jobs – film del 2013 diretto da Joshua Michael Stern, sulla vita di Steve Jobs
Jobs – singolo delle City Girls del 2020